Heinz Eichler ist der Name folgender Personen:

* Heinz Eichler (Bildhauer), deutscher Bildhauer 
 Heinz Eichler (Forstwissenschaftler), deutscher Forstwissenschaftler 
 Heinz Eichler (General) (1918–2004), deutscher Generalmajor
 Heinz Eichler (Politiker) (1927–2013), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Heinrich Eichler